Анатолий Арамович Антикян (11 мая 1940 — 2 августа 2012, Москва, Российская Федерация) — советский спортсмен и тренер по выездке, заслуженный тренер СССР.

Биография 

Мастер спорта по конному спорту. Известный советский и российский специалист и тренер по выездке. Являлся берейтером и личным тренером олимпийской чемпионки летних Олимпийских игр в Мюнхене (1972) Елены Петушковой, подготовивший жеребца Хевсура.

Источники 
 http://www.equestrian.ru/news/2079
 http://www.kdvorik.ru/kks/index.php3?mag=85:8:1981&a=394